Джумгал

 Джумгал — село в Жумгальском районе Нарынской области Киргизии.
 Джумгал — река в Киргизии.
 Джумгал-Тоо — горный хребет в северной части Тянь-Шаня, в Киргизии.

См. также 
 Джумгальская котловина
 Джумгальское землетрясение